Lőrinc - férfiutónév

 Lőrinc (Laurentius; 460k–508) ellenpápa
 Lőrinc (Laurențiu; ?–1265) erdélyi vajda
 Lőrinc (Kemény fia Lőrinc; 13. sz.) országbíró (1260–1267), nádor (1267–1270)